De PIN Unlock Key of Personal Unlock Key (PUK) is een code, bestaande uit cijfers, die gebruikt kan worden om de PIN-vergrendeling of eID van een simkaart te kunnen herstellen. Dit kan nodig zijn wanneer een simkaart vergrendeld is nadat er driemaal de verkeerde pincode op een mobiele telefoon (GSM) of een kaartlezer voor een chipkaart is ingegeven. De PUK-code wordt gebruikelijk bij de levering van een simkaart aangeboden, maar staat niet op de simkaart zelf. In andere gevallen bewaart een provider van abonnementen de PUK-code in haar administratie, waarbij deze kan worden opgevraagd door klanten die per ongeluk hun eigen simkaart vergrendeld hebben.

Mobiele telefonie
Informatiebeveiliging